Příjmení Bartoníček může označovat:

 Bořivoj Bartoníček (1925–???) – český účastník protinacistického odboje
 Eduard Bartoníček (1855–1915) – český hudební skladatel a sbormistr
 Ladislav Bartoníček (strojní inženýr) (* 1938) – český strojní inženýr a vysokoškolský pedagog
 Ladislav Bartoníček (* 1964) – český podnikatel, šéf skupiny PPF
 Radek Bartoníček (* 1969) – český novinář

Podobné příjmení 
 Bartoněk
 Bartoň